Parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez, es una unidad administrativa de tercer orden, ubicada en el Municipio Barinas, Estado Barinas, Venezuela.

La capital de Parroquia Juan Antonio Rodríguez Domínguez es El Corozo.

Latitud: 8°34'2.5"

Longitud: -70°21'37.4"